Ел Капуле има више значења:

 Ел Капуле (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Капуле (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Капуле (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Капуле (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Капуле (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику